Octopus arborescens är en bläckfiskart som först beskrevs av William Evans Hoyle 1904.  Octopus arborescens ingår i släktet Octopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
arborescens